Piabucina är ett släkte av fiskar. Piabucina ingår i familjen Lebiasinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Piabucina